Mi-lo Hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Miluo Shi, härad, Hunan, 
 Mile Xian (härad i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar